Het seizoen 2013-14 van de Beker van België in het vrouwenvoetbal startte met de voorronde in de zomer van 2013 en eindigde op 10 mei 2014 met de finale. De beker werd gewonnen door Standard Luik.

Laatste 16
Dit schema toont het wedstrijdschema vanaf de 1/8e finale.

Verloop
Alle rondes werden in één wedstrijd beslist. In de voorronde speelden provinciale ploegen. Vanaf de eerste ronde traden de ploegen uit de nationale Derde Klasse toe, vanaf de tweede ronde de ploegen uit Tweede Klasse en vanaf de derde ronde de ploegen uit Eerste Klasse. Uiteindelijk bleven in de vierde ronde acht ploegen over, die doorgingen naar de achtste finales, waar ook de ploegen ook de BeNe League toetraden tot de beker.

Wedstrijden
Na de clubnaam wordt tussen haakjes in Romeinse cijfers weergeven in welke klasse de ploeg speelde. Een P. voor het cijfer betekent dat het om een provinciale klasse gaat. Een W. staat voor Women's BeNe League.

Voorronde

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Vierde ronde

1/8ste finale

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Beker van België (vrouwenvoetbal) naar seizoen
Bekervoetbal 2013/14